Самутин — фамилия; имеет женскую форму Самутина.
 Самутин, Василий Емельянович (1906—1981) — деятель КПЗБ, политик Белорусской ССР, журналист.
 Самутин, Леонид Александрович (1915—1987) — советский геолог, деятель «власовского» движения.